Шва́йцер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Швайцер, Дорис (род. 1989) — швейцарская велогонщица.
 Швайцер, Иван (род. 1884) — чехословацкий гребец.
 Швайцер, Ирмгард (род. 1942) — немецкий политик, министр строительства и городского развития ФРГ.
 Швайцер, Пиус (род. 1962) — швейцарский конник, бронзовый призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Швейцер